Kalinów heißen folgende Orte in Polen:
Kalinów (Będków), Dorf in der Gemeinde Będków, Powiat Tomaszowski, Wojewodschaft Łódź
Kalinów (Stryków), Dorf in der Gemeinde Stryków, Powiat Zgierski, Wojewodschaft Łódź
Kalinów (Stromiec), Dorf in der Gemeinde Stromiec, Powiat Białobrzeski, Wojewodschaft Masowien
Kalinów (Rachanie), Siedlung in der Gemeinde Rachanie, Powiat Tomaszowski, Wojewodschaft Lublin
Kalinów (Żelechów), Dorf in der Gemeinde Żelechów, Powiat Garwoliński, Wojewodschaft Masowien
Kalinów (Strzelce Opolskie) (dt. Kalinow), Dorf in der Gemeinde Strzelce Opolskie (Groß Strehlitz), Powiat Strzelecki, Wojewodschaft Oppeln